

Lieux
Canton de Lassay-les-Châteaux
 
Château de Lassay en Mayenne
Château de Lassay (Sarthe)
Communauté de communes Le Horps-Lassay
District de Lassay
Hôtel de Lassay
Lassay-les-Châteaux
Lassay-sur-Croisne

Personnes 
Louis Charbonneau-Lassay
Fraimbault de Lassay